Col·legi de Jesús-Maria, centre educatiu privat de Barcelona
 Col·legi Japonès de Madrid, col·legi de sistema educatiu japonès amb seu a Madrid
 CJM Bourges Basket (de l'acrònim de Cercle Jean-Macé), club de bàsquet de la ciutat de Bourges (França)
 Canadian Journal of Mathematics, revista científica especialitzada en temes de matemàtiques